Михаил Роговский:
 Роговский, Михаил Константинович (1925—1981) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Роговский, Михаил Мартынович (1804—1881) — генерал от инфантерии; член Военного Совета.